Die Abkürzung RNT steht für:

 Royal National Theatre, ein britisches Theater
 Renton Municipal Airport (IATA-Code), ein US-amerikanischer Flugplatz
 Bahnhof Neckarsteinach nach DS 100
 Rhein Neckar Theater in Mannheim
 Rhein-Neckar-Tram, Straßenbahnwagen im Rhein-Neckar-Gebiet auf Basis des Škoda ForCity Smart

RNT